Зибиц – различные значения:

 Зибиц – деревня в Верхней Лужице, коммуна Гёда района Баутцен в земле Саксония, Германия
 Зибиц – деревня в Верхней Лужице, коммуна Паншвиц-Кукау района Баутцен в земле Саксония, Германия